Monkey kan syfta på:
 Monkey (singel av Chris Lee) – en singel av Chris Lee från 2009
 Monkey (sång av George Michael) – en sång av George Michael från 1987
 Monkey X – ett programspråk

Geografi

Belize 

 Monkey River Town, ort, Toledo,